Gary Sheffield – bobbista statunitense
 Gary Sheffield – giocatore di baseball statunitense
 Gary Sheffield – storico britannico